Le terme Swann correspond notamment à :

Patronyme 

 Charles Swann, personnage de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
 Odette Swann, femme du précédent
 Gilberte Swann, fille des précédents
 Donald Swann (1923-1994), compositeur et musicien britannique ;
 Elizabeth Swann, personnage de Pirates des Caraïbes ;
 Emma Swann, personnage de Once Upon a Time ;
 Gaëlle Swann (1963), artiste belge ;
 Graeme Swann (né en 1979), joueur de cricket anglais ;
 Harry Kirke Swann (1871-1926), naturaliste britannique ;
 S. Andrew Swann (1966-), auteur américain ;
 Thomas Burnett Swann (1928-1976), écrivain américain de fantasy mythique, auteur de la Trilogie du Minotaure ;
 Swann Bonchamps (1941-1988), écrivain de L'enfer en quatre murs, auteur de La 9 avant la 8.

Pseudonyme 
 SWANN (1988-), chanteuse française.

Littérature 
Du côté de chez Swann (dont la deuxième partie est intitulée Un amour de Swann), premier volume d'À la recherche du temps perdu, roman de Marcel Proust.

Cinéma 
 Swann : prix du Festival du film romantique de Cabourg (Calvados)
 1996 : Swann de Anna Benson Gyles : Cruzzi

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme